Vanadiumfluorid steht für folgende chemischen Verbindungen:
Vanadium(II)-fluorid
Vanadium(III)-fluorid
Vanadium(IV)-fluorid
Vanadium(V)-fluorid